Biston svejbekia är en fjärilsart som beskrevs av Hoffmeyer 1960. Biston svejbekia ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
svejbekia